Dudajew, Dudajewa () ist ein Familienname, der insbesondere im Nordkaukasus verbreitet ist.

Bekannte Namensträger:
 Alan Iljitsch Dudajew (* 1981), russischer Ringer
 Alla Fjodorowna Dudajewa, (* 1947), sowjetisch-russische Künstlerin, Dichterin und Schriftstellerin
 Dschochar Mussajewitsch Dudajew (1944–1996), tschetschenischer Politiker und Separatistenführer

siehe auch:
 Djudjajew